Паллавічіні () — італійське прізвище.

Відомі носії:
 Віто Паллавічіні (1924—2007) — італійський поет-пісняр.
 Йоган фон Паллавічіні (1848—1941) — австро-угорський дипломат, маркіз.

Італійські прізвища